Jhoel Alexander Herrera Zegarra (Lima, 2 de março de 1981) é um futebolista peruano, que atua como defensor.

Carreira 
Herrera fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2007.

Clubes

2008/atual: Cienciano

2007/08: GKS Bełchatów 

2006/07: Alianza Lima 

2005/06: Universitario 

2004/05: Unión Huaral 

2003/04: Unión Huaral 

2002/03: Bolognesi 

2001/02: Bolognesi 

2000/01: Sporting Cristal

Ligações externas
 Perfil em Terra.com
 Perfil em Ogol.com

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Club Sporting Cristal
Naturais de Lima
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol